Bárbara de Habsburgo (Innsbruck, 30 de abril de 1539-Ferrara, 19 de septiembre de 1572) fue una archiduquesa de Austria. Era hija del emperador Fernando I del Sacro Imperio Romano Germánico y de su esposa, Ana Jagellón de Hungría y Bohemia.

El 5 de diciembre de 1565 se casó en Ferrara con Alfonso II de Este, duque de Ferrara, Módena y Reggio. Este matrimonio no tuvo hijos.

Murió de tuberculosis con solo 33 años.

Ancestros 

Archiduquesas de Austria de la casa de Habsburgo del siglo XVI
Nacidos en Innsbruck
Fallecidos en Ferrara
Habsburgo, Barbara
Austríacas del siglo XVI